

Anatomia 
 Muscolo grande dorsale – di forma triangolare, è il muscolo più esteso del corpo umano
 Ganglio dorsale – nodulo che contiene corpi cellulari di tipo nervoso sensoriale, presente a livello delle radici dorsali (afferenti)
 Legamento dorsale del carpo – ispessimento della fascia antibrachiale situato nella parte dorsale dell'articolazione radio-carpica
 Pinna dorsale – pinna situata sul dorso dei pesci, dei cetacei e degli estinti ittiosauri

Geografia 
 Dorsale medio atlantica – catena montuosa sottomarina, situata nell'Oceano Atlantico, che va dal Polo Nord fino all'Antartide
 Dorsale oceanica – il risultato della divergenza tra due placche di crosta oceanica
 Dorsale Mohns – sezione della dorsale medio atlantica

Informatica 
 Dorsale – collegamento ad alta velocità e capacità tra due server di smistamento informazioni

Chimica 
 Dorsale – nella chimica organica è la serie di atomi legati in modo covalente

Letteratura 
 Grande Dorsale – grande catena montuosa di Alagaësia, il continente immaginario ideato da Christopher Paolini, autore del Ciclo dell'Eredità